Ильбеши — название нескольких населённых пунктов:
 Ильбеши — деревня в Моргаушском районе Чувашии.
 Ильбеши — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.